

Люди з особовим іменем Попель 
 Попель І (VIII/IX століття)  — легендарний правитель західних полян або гоплян
 Попель ІІ (IX століття) — легендарний правитель західних полян або гоплян

Люди з прізвищем Попель 
 Попель Андрій В'ячеславович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попель Володимир Володимирович (1894—1920) — четар УГА. Репресований радянською владою.
 Попель Іван — доктор права, старшина УГА, суддя у Словаччині
 Попель Микола Кирилович — радянський танковий командир та поліпрацівник, генерал-лейтенант.
 Попель Михайло — галицький політичний діяч XIX ст., посол до Австрійського парламенту 1848 року.
 Попель Степан Михайлович (1907—1987) — український та американський шахіст
 Попель Юліан Юліанович (?-не раніше літа 1938) — білоруський шкільний вчитель, археолог-аматор, один із першовідкривачів стоянки «Юровичи» (осінь 1929 року)
 Лєшко-Попель Іван Васильович (1860—1903) — український лікар.
 Суліма-Попель Тадеуш (1863—1913) — польський живописець, брат Антона
 Суліма-Попель Антон (1865—1910) — польський скульптор, брат Тадеуша

Населені пункти 
 Попель (Люблінське воєводство) — село в Люблінському воєводстві Польщі